Název Veliká má více sídel:

 Veliká (Kravaře), část obce Kravaře v okrese Česká Lípa
 Veliká (Bojiště), část obce Bojiště v okrese Havlíčkův Brod
 Veliká Ves (okres Chomutov), obec v okrese Chomutov
 Veliká Ves (okres Praha-východ), obec v okrese Praha-východ

Související články 
 Velká
 Velika

Externí odkazy